Municipio de Brighton puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de Brighton (condado de Macoupin, Illinois)
Municipio de Brighton (condado de Cass, Iowa)
Municipio de Brighton (condado de Washington, Iowa)
Municipio de Brighton (condado de Livingston, Míchigan)
Municipio de Brighton (condado de Nicollet, Minnesota)
Municipio de Brighton (condado de Lorain, Ohio)
Municipio de Brighton (condado de Beaver, Pensilvania)